Évidemment peut désigner :

Musique 
 Évidemment, une chanson de Michel Berger enregistrée en 1987 par France Gall en hommage à Daniel Balavoine ;
 Évidemment, une compilation de France Gall sortie en 2004 ;
 Évidemment, une chanson de Lomepal, sortie en 2018 sur l'album Jeannine ;
 Évidemment, une chanson de Trois cafés gourmands, extraite de l'album Un air de rien (2019) ;
 Évidemment, une chanson de Kendji Girac, présente sur l'album Mi vida sorti en 2020 ;
 Évidemment, une chanson interprétée en duo par Orelsan et Angèle, sur les albums Civilisation Perdue et Nonante-Cinq La Suite (2022) ;
 Évidemment, la chanson de La Zarra, représentant la France au Concours Eurovision de la chanson 2023.

Divers
 Evidemment, un voilier de course au large de la Class40.

Homonymie de titre